Viridòvix (en llatí Viridovix) va ser un cap gal de la tribu dels unel·les (unelli).

Va ser derrotat a la batalla de Camp du Castellier per Quint Tituri Sabí, legat de Juli Cèsar, el 56 aC, i els unel·les es van haver de sotmetre al poder romà.

Referències 

Cabdills gals
Militars gals de la Guerra de les Gàl·lies